een variant op meisjesnaam Geertruida
 Gertrude (bier), een Belgisch bier
 Gertrude (restaurant), restaurant in Amsterdam